Valea Viei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Viei (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Viei (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea Viei (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea